Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Graf von Schönborn, Conde de Schörborn, O.P. (Skalken, Bohemia, 22 de enero de 1945) es el cardenal arzobispo de Viena (Austria) y ordinario para los fieles de rito bizantino en Austria.

Biografía 

Nacido en el castillo de Skalken (Skalsko), en la actual República Checa, su nombre completo es conde Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert von Schönborn, hijo del conde Maria Hugo Damian Adalbert Josef Hubertus von Schönborn y de la baronesa Eleonore von Doblhoff. Por nacimiento le corresponde el tratamiento de Su Alteza Ilustrísima, ya que pertenece a una antigua familia soberana mediatizada del Sacro Imperio Romano Germánico. Su infancia transcurrió en Schruns junto a la frontera con Suiza, posteriormente estudió en Francia, fue profesor durante varios años en Friburgo, Suiza, y habla siete idiomas. En septiembre de 1945 se trasladó a Austria. Estudió en Schruns y Bludenz (Vorarlberg).

Ingresó en la Orden Dominicana en 1963. 

Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1970. Consigue la licenciatura y el lectorado en teología en 1971 y un doctorado en teología en 1974 en París.

De 1973 a 1975 fue capellán de los estudiantes de la Universidad de Graz. En 1976 fue profesor de teología dogmática en la Universidad de Friburgo (Suiza). Desde 1978 es profesor asistente de teología cristiana. De 1981 a 1991 fue profesor de teología dogmática.

Miembro de la Comisión Teológica de la Conferencia Episcopal de Suiza (1980-1991), la Comisión Suiza para el diálogo entre ortodoxos y católicos romanos (1980-1987), la Comisión Suiza para el Diálogo entre católicos y cristianos (1980-1984), la Comisión Internacional de Teólogos (desde 1980), la Fundación Pro Oriente (desde 1984).

Se desempeñó como secretario de la Comisión para la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica (1987 a 1992).

El 11 de julio de 1991 fue elegido obispo titular de Sutri y al mismo tiempo nombrado obispo auxiliar de Viena. En septiembre de 1991 fue consagrado obispo en la Catedral de San Esteban de Viena.

El 13 de abril de 1995 fue nombrado arzobispo coadjutor de Viena y en septiembre de 1995 pasa a suceder al arzobispo de Viena.

En 1996 predicó los ejercicios de cuaresma en la Ciudad del Vaticano, en presencia de Juan Pablo II.

Es autor de numerosas publicaciones de alto valor científico. También son significativos algunos de sus discursos sobre el presente y el futuro de la Europa unida.

Desde junio de 1998 es presidente de la Conferencia Episcopal de Austria.

Creado por Juan Pablo II cardenal en el Consistorio del 21 de febrero de 1998, con el título de Jesús Obrero Divino.

El 15 de enero de 2014 es nombrado miembro de la Comisión Cardenalicia de vigilancia del Instituto para las Obras de Religión.

Es miembro de:

 Congregación para la Doctrina de la Fe (confirmado ad aliud quinquennium el 1 de abril de 2019), Congregación para las Iglesias Orientales (confirmación  in aliud quinquennium el 15 de mayo de 2019) y Congregación para la Educación Católica

 el Consejo Pontificio para la Cultura

 la Pontificia Comisión para el Patrimonio Cultural de la Iglesia
 del Consejo Especial para Europa de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

Cónclave de 2013 

Tras la renuncia de Benedicto XVI, el cardenal Schönborn fue considerado como uno de los candidatos para sucederlo en el papado, porque siendo conservador es también un «reformador equilibrado», por lo que resulta muy apreciado por las principales tendencias de la Iglesia. Se destaca por sus puntos de vista tolerantes, sus habilidades diplomáticas y su apertura al diálogo. En particular, es reconocido por su capacidad para mediar entre las alas conservadora y reformista de la Iglesia. Schönborn ha viajado intensamente y es bien conocido en la Iglesia católica a nivel mundial por la edición del Catecismo de la Iglesia católica. Exalumno del papa Benedicto XVI además de haber sido amigo, confidente y aliado cercano, lo que le ha valido ser llamado su «hijo espiritual».

Dos meses después del cónclave en el que resultó elegido el papa Francisco, Schönborn declaró haber interpretado ciertos hechos como señales para la elección del pontífice. El cardenal Schönborn es considerado un amigo del nuevo papa y sus palabras sugirieron que habría votado por el purpurado desde el comienzo del cónclave.

Obras 

Algunas obras publicadas en español:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos artículos publicados en español:
 No hay incompatibilidad entre evolución y creación
 El cristianismo ofrece una doble ciudadanía
 ¿Es posible el diálogo entre el cristianismo y el islam?
 El arzobispo de Viena desvela los desafíos y la misión de la «nueva» Europa
 Oración en memoria de Franz Jägerstätter, asesinado por el nazismo

Véase también
 Caso Schönborn

Ancestros

Referencias 

 Sala Stampa della Santa Sede, Cardinale Christoph Schönborn 
 Holy See Press Office. Cardinal Christoph Schönborn, O.P. (en inglés)
 The Schonborn Site - Following the Life and Work of Christoph Cardinal Schönborn (en inglés)
 Juan Pablo II creará veintidós nuevos cardenales el próximo 21 de febrero Sorpresas del Consistorio

Enlaces externos 

 
 Biografía del Cardenal Christoph Schönborn en dominicos.org

Cardenales creados por Juan Pablo II
Cardenales de Austria
Arzobispos de Austria
Austríacos del siglo XX
Teólogos católicos
Académicos de la Academia Europea de Ciencias y Artes
Profesores de la Universidad de Friburgo (Suiza)
Alumnado de la Universidad de Viena
Alumnado de la Universidad de París
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Alumnado del Instituto Católico de París
Doctores honoris causa por la Universidad Carolina de Praga
Miembros de la Comisión Teológica Internacional
Dominicos de Austria
Cardenales dominicos
Cardenales creados en el siglo XX
Monjes cristianos del siglo XX
Monjes cristianos del siglo XXI